Nine – amerykański raper, protegowany DJ Funkmaster Flex'a
 Nine – stacja kolejowa w Nine, Vila Nova de Famalicão, w dystrykcie Braga, w Portugalii